Эльс-Гиаметс (, , )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 12,1 км². Население — 329 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página oficial del Ayuntamiento 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Información general
 Datos del municipio 

Муниципалитеты Таррагоны
Населённые пункты Таррагоны